— японский астроном и первооткрыватель астероидов, родившийся в городе Токай в префектуре Айти. Всего им было открыто в общей сложности 82 астероида, 76 из которых он открыл в соавторстве с другими астрономами.

См. также 
 Цутоми Хиоки
 Тэцуо Кагава
 Сэйдзи Уэда

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Японии
Первооткрыватели астероидов